Table des caractères Unicode U+18000 à U+187FF.

Tangoute () 
Caractères utilisés pour l'Écriture tangoute.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (18000-18FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

01800